

Романовська сільська рада — сільське поселення, Александровський район, Оренбурзька область
 Романовська сільська рада — сільське поселення, Панкрушихинський район, Алтайський край
 Романовська сільська рада — сільське поселення, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Романовська сільська рада — сільське поселення, Романовський район, Алтайський край